Азербайджанский трубопрокатный завод — советское металлургическое предприятие. Одно из крупнейших трубных предприятий СССР, специализировавшееся на производстве труб.

История завода 
Азербайджанский трубопрокатный завод основан в 1947 году в Сумгаите, на берегу Каспийского моря. В Азербайджане были расположены крупные нефтедобывающие предприятия, заводы по производству нефтебурового оборудования. Создание трубопрокатного завода позволило обеспечить комплексное развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в Азербайджанской ССР.

В 1952 году построен трубопрокатный цех. Был введён в эксплуатацию ТПА 140 с автоматическим станом. В 1953 году построен мартеновский цех, включавший в себя 6 мартеновских печей по 150 тонн каждая. В 1954 году смонтирован и введён в эксплуатацию трубопрокатный агрегат ТПА 250-1 с автоматическим станом. В июле 1957 года сданы в эксплуатацию блюминг 850 и трубозаготовочный стан 700. В 1959 году смонтирован и введён в эксплуатацию трубопрокатный агрегат ТПА 250-2.

Трубопрокатное оборудование было спроектировано, изготовлено и поставлено Уралмашзаводом.

В трубопрокатном цехе были созданы отделения по производству обсадных, насосно-компрессорных, бурильных, катаных, крекинговых, конструкционных труб. Позднее были созданы специализированные участки по выпуску обсадных и насосно-компрессорных труб с высаженными концами и бурильных труб с приварными замками.

Новейшая история завода 
После распада СССР Азербайджанский трубопрокатный завод был доведён практически до полной остановки производства.

Реконструкция и восстановление завода начались в 2007 году. Восстановление и модернизация ТПА-250 позволили заводу приступить к коммерческому производству бесшовных труб диаметром от 114 до 245 мм с фактической производительностью 180 тысяч тонн в год.

С 2016 года завод входит в холдинг Baku Steel Company LLC.

На рынок Российской Федерации продукция завода поставляется через компанию «Азерпайп» (Москва).

Руководители завода 
 И. М. Усачёв (1971—1975)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании «Азерпайп» 

Предприятия чёрной металлургии СССР
Предприятия, основанные в 1947 году
Промышленные предприятия Азербайджана
Сумгайыт
Появились в 1947 году в Азербайджане